Натуральне число 1133
 1133 рік до нашої ери
 1133 рік нашої ери